Con il termine Provincia della Pomerania ci si può riferire a diverse entità:
Pomerania svedese, provincia storica della Svezia
Provincia della Pomerania, storica provincia del Brandeburgo, poi Brandeburgo-Prussia
Provincia della Pomerania, provincia storica della Prussia e poi della Germania

Pagine correlate
Voivodato della Pomerania, nome di diversi voivodati storici e di un voivodato attuale della Polonia
Voivodato della Pomerania Occidentale
Voivodato della Cuiavia-Pomerania